A57, A 57 oder A-57 ist der Name folgender Autobahnen und Fernstraßen:
 Autoroute A57 in Frankreich
 Autostrada A57 in Italien
 Autovía A-57 in Spanien
 Bundesautobahn 57 in Deutschland
 Rijksweg 57 in den Niederlanden
 A57 road, eine Fernstraße in England

A57 oder A-57 steht ferner für:
 Bartini A-57, sowjetisches Bomberprojekt der 1950er-Jahre
 Sony Alpha 57, ein Kameragehäuse von Sony

A57